Кршижанов () — чешская деревня, часть общины (муниципалитета) Горжички в районе Наход.

История 
Первое письменное упоминание о Кршижанове относится к 1527 г. В 1624 г. был заключён в замке Наход здешний рихтарж Михал Гепнар, иначе Карнаус из Кршижанова. В 1840—1841 гг. вылился давний спор между деревнями Кршижанов и Либнятов в связи с использованием дороги через двор дома номер 6. 20 мая 1872 выпал внушительных размеров град, в результате чего уничтожена большая часть урожая. В 1923 г. было создано муниципальное пожарное общество и годом позже построено пожарное депо. После пяти лет завершено строительство системы водоснабжения. В 1958—1960 гг. работал здесь местный сельскохозяйственный кооператив (c 1960 г. ЕСХН Мезилечи, в 1960—1976 гг. Единый сельскохозяйственный кооператив Горжички, c 1976 ЕСХН Доланы).

Кршижанов всегда был только деревней, в 1849—1960 гг. в составе муниципалитета Литоборж, в 1960—1985 гг. — коммуны Мезилечий и c 1985 г. —муниципалитета Горжички.

Достопримечательности 
 Кирпичная часовня (1838 г.)
 Пожарное депо (1924 г.)
 Крест из красного девонского песчаника недалеко дому номер 31 (1849 г.)
 Каменный постамент с железным крестом близко дому номер 6 (1872 г.)
 Каменный постамент с железным крестом близко дому номер 7 (1880 г.)
 Каменный постамент с железным крестом недалеко от дому номер 20 (1886 г.)

Население

Примечания 

Населённые пункты Краловеградецкого края